410 може да се отнася за:

 410 година от новата ера
 410 година преди новата ера
 410, число
 410 Хлорис, астероид
 NGC 410, галактика
 Бристол 410, великобритански автомобил